Оле́г Толмачёв: Толмачёв, Олег Васильевич (1919—2008) — советский хоккеист и тренер.
 Толмачёв, Олег Николаевич (род. 1955) — латвийский политик.